En géologie, la charnière est la zone de courbure maximale d'un pli.
En philatélie, la charnière est un support double face pour coller les timbres sur les pages de l'album.
En menuiserie, la charnière est une articulation courante pour la fabrication de portes et fenêtres.
En bijouterie, la charnière  est une tige creuse.
En anatomie, la charnière est une zone dorsale de la coquille des Bivalves
En rugby à XV, la charnière est l'association du demi de mêlée et du demi d'ouverture.